Оуэнс () — фамилия.

Персоналии 
 Оуэнс, Бак (1929—2006) — американский певец и гитарист.
 Оуэнс, Билл (род. 1950) — американский политик, 40-й губернатор штата Колорадо.
 Оуэнс, Билли (род. 1969) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.
 Оуэнс, Грэм (род. 1988) — английский футболист, крайний полузащитник.
 Оуэнс, Дана Элейн (более известна как Куин Латифа; род. 1970) — американская певица, рэпер, актриса и модель, обладательница «Грэмми» и «Золотого глобуса».
 Оуэнс, Джесси (1913—1980) — выдающийся американский легкоатлет.
 Оуэнс, Кэндис (род. 1989) — американская политическая активистка и консервативный публицист.
 Оуэнс, Найджел (род. 1971) — валлийский международный судья по регби и телеведущий.
 Оуэнс, Пейдж (род. 1997) — американская порноактриса.
 Оуэнс, Рик (род. 1962) — американский модельер и дизайнер.
 Оуэнс, Роберт (род. 1961) — американский вокалист, продюсер и диджей, «голос хаус-музыки».
 Оуэнс, Тим (известный также под сценическим псевдонимом Ripper; род. 1967) — американский рок-музыкант, известен как участник Judas Priest, Iced Earth и сольного проекта Ингви Мальмстина.
 Оуэнс, Том (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
  (род. 1940) — американский военный, адмирал ВМС США.
 Оуэнс, Эрик (род. 1970) — американский оперный певец, бас-баритон.

География 
 Оуэнс — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Оуэнс — река в Калифорнии, США.

Прочее 
 «Доктор Эмили Оуэнс» — американский драматический сериал.

См. также 
 Оуэн